Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Espagne, en 1987.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles 
 Jerez de la Frontera
 El Puerto de Santa Maria
 Cadix

Tour préliminaire

Tour de classement

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1987, sur fibaeurope.com

1987
Basket-ball feminin 1987
Europe feminin 1987, Championnat d'
Compétition de basket-ball en Espagne
Sport en Espagne en 1987